Cyclops annulatus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1893 roku przez polskiego hydrobiologa Antoniego Wierzejskiego.

Bibliografia 
 Zygmunt Fedorowicz "Antoni Wierzejski 1843-1916)" Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1970
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops annulatus Wierzejski, 1893. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1893 roku